Finlandia Trophy — ежегодный международный турнир по фигурному катанию, проводимый в Финляндии. Фигуристы традиционно соревнуются в мужском, женском одиночном катании и в парном катании. Турнир в 2007 году проходил в городе Вантаа с 12 по 14 октября.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Ссылки 
 Результаты

2007 год в фигурном катании
Finlandia Trophy
Фигурное катание в сезоне 2007/2008
Октябрь 2007 года
Спорт в Финляндии в 2007 году